

Sigle 
 Face Centered Cubic – uno dei 14 possibili sistemi cristallini (in italiano, cubico a facce centrate o CFC)
 FCC - Food Chemical Codex
 Federal Communications Commission – Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti
 Marchio FCC – Marchio di conformità della Federal Communications Commission, da cui prende il nome e l'acronimo
 Fluid Catalytic Cracking – cracking catalitico a letto fluido, processo industriale per la produzione di idrocarburi leggeri
 Formazioni Comuniste Combattenti – banda armata terroristica di sinistra
 Future Circular Collider – Futuro progetto di acceleratore di particelle dell'Unione europea, previsto come il successore del Large Hadron Collider, lungo tra gli 80 e i 100 km, capace di raggiungere i 100 TeV di potenza. Il primo studio di fattibilità verrà fatto nel 2017
 FC Carl Zeiss Jena, squadra di calcio tedesca.

Religione 
 F.C.C. – Congregazione delle Francescane Clarisse